Биоградлич — фамилия.
 Биоградлич, Ибрахим (1931—2015) — югославский и боснийский футболист и тренер, защитник, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне.
 Биоградлич, Исмар (род. 1974) — югославский и боснийский саночник, участник Олимпийских игр 1992 и 1998 годов.